Gifford kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Gifford, Skottland, ort, Skottland, East Lothian,

USA 

 Gifford, Florida, ort, Indian River County, 
 Gifford, South Carolina, ort, Hampton County, 
 Gifford, Illinois, ort, Champaign County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar